Garipow ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Ramilewitsch Garipow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Emil Ramilewitsch Garipow (* 1991), russischer Eishockeytorwart